Львівський собор 1629
 Львівський собор 1946

Історія Львова